Por Rodas Cantadas entenderemos nesta análise como sendo, os trabalhos musicais que possam ser realizados com crianças, jovens e adultos apenas com o uso de voz, ritmo e movimento, com objetivos recreativos ou pedagógicos, sem uso de acompanhamentos instrumentais e sem a necessidade de preocupar-se com a métrica musical, divisão correta de tempos e compassos ou regras semelhantes. Podem ser propostos por um dinamizador, como um recreacionista ou professor, ou podem surgir por iniciativa do próprio grupo em um momento de lazer, não sendo obrigatório que se realizem em posição de roda (Silveira, 2009).

São também chamadas de brinquedo cantado ou brincadeira cantada, por se assemelharem ao conceito de brincar, brincar com a música, com a voz e com o corpo. As rodas cantadas em geral são verdadeiros desafios à imaginação e a criatividade, uma vez que, apesar de existir uma coreografia padrão, a atividade não exige a reprodução deste modelo, nem quesitos de performance ou perfeição de resultados. Elas são verdadeiras brincadeiras, onde uma proposta rítmica é desenvolvida e recebemos dos participantes um retorno criativo e com significado próprio. Algumas vezes esta dinâmica é provocada por um adulto dinamizador, geralmente em uma atividade recreativa, mas muitas vezes surgem entre as próprias crianças ou jovens em seus momentos de lazer (CELEIRO, 2009).

Como exemplo poderíamos destacar a canção "Era um Cavalo":

"Era um cavalo, guloso comia capim, de tanto comer capim, sua perninha ficou assim… (e todos fazem o gesto)
assim assim assim hei, assim assim assim hei…"

Rodas Cantadas e Cirandas 

As rodas cantadas são uma manifestação cultural que se diferencia das cirandas, cirandinhas ou cantiga de roda, sendo que estas geralmente são realizadas em rodas, com canções de métrica marcada que permitem o dar as mãos e simplesmente rodar enquanto cantam. Não possuem coreografia ou gestos significativos, em geral de mãos dadas se roda até um ponto crítico da canção onde se executa um movimento marcante.

"Ciranda cirandinha vamos todos cirandar, vamos dar a meia volta volta e meia vamos dar, 
O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinhas era pouco e se acabou"

No geral durante todo o transcorrer da ciranda o grupo canta e roda de mãos dadas e no "acabou" todos param e se abaixam, encerrando a canção.

Referência Bibliográfica 
SILVEIRA,R.T.; COELHO,N.S.; Rodas Cantadas <www.rodascantadas.com.br> em 27/06/2009

CELEIRO. Recreação. disponível em <www.projetoceleiro.com.br> acesso em 10/01/2012.

Ver também  
 Cantiga de roda
Recreação
Brincadeira
Lúdico
Lazer

Brincadeiras